Роннебю (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Роннебю — місто у Швеції, у лені Блекінґе.